Pau dos Ferros (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Pau dos Ferros (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte